Mako oder Makó steht für:

 Makó, Stadt in Ungarn
 Mako (SeaWorld Orlando), Achterbahn
 Mako, Handelsname einer Baumwollart, siehe Baumwolle #Kulturbaumwollarten
 Makohaie, Gattung von Haien
 Mako, die Bestie, US-amerikanischer Film von William Grefe (1976)
 Mako – Einfach Meerjungfrau, australische Fernsehserie (seit 2013)
 EADS Mako, europäisches Trainingsflugzeug
 Lancair Mako, Flugzeugbausatz des US-amerikanischen Herstellers Lancair

Personen:
 Mako (Synchronsprecherin) (Mako Sakurai; * 1986), japanische Synchronsprecherin, Schauspielerin und Sängerin 
 Mako (* 1991), Enkelin des japanischen Kaisers Akihito, siehe Mako Komuro
 Mako, Künstlername von Makoto Iwamatsu (1933–2006), japanischer Schauspieler

Mako ist der Familienname folgender Personen:
 Gene Mako (1916–2013), US-amerikanischer Tennisspieler
 Paulus Mako (auch Pál Makó; 1724–1793), ungarischer Jesuit und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Martin Macko (1920–1977), tschechoslowakischer Fußballschiedsrichter
 Makko, deutscher Musiker